Monte Pelone è un rilievo dell'Appennino abruzzese, appartenente alla catena dei Monti della Laga tra il Lazio e l'Abruzzo, tra la provincia di Teramo e la provincia di Rieti, tra il comune di Amatrice e quello di Cortino.

Note 

Montagne della provincia di Teramo
Montagne della provincia di Rieti
Pelone
Montagne di 2000 m